

События 
 Консулы Сервий Корнелий Сципион и Луций Сальвидиен Орфит (или Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит). Консул-суффект Квинт Помпей Сосий Приск.
Китай:
 Император Хуань-ди, объявивший себя буддистом, устраивает гонения на конфуцианских и лаоцзыских учёных.

Родились 
 Император Тюай — 14-й император Японии.
 Чжу Цзюнь — государственный деятель и полководец Империи Хань.

Скончались

См. также